Tupersuakassaat bezeichnet:
 Tupersuakassaat (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tupersuakassaat (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland